La ladra può fare riferimento a:
La ladra – film del 1955 diretto da Mario Bonnard
La ladra – romanzo del 1984 di Mario Tobino
La ladra – serie televisiva del 2010 trasmessa da Rai 1